Вольта Алессандро Джузеппе
 Вольта (річка)
 Вольта (синекліза)
 Вольта (водосховище)
 Вольта (телесеріал)
 Вольта (місячний кратер)
 Верхня Вольта (значення)

Посилання 
 
 Вольта  (Інтернет-магазин)